Arno Bezemer (1967), Nederlands schaker. 
 Clement Bezemer (1910-2002 ), Nederlands kunstschilder, tekenaar en organist. 
 K.W.L. Bezemer (1899-1991), Nederlands maritiem historicus
 Tammo Jacob Bezemer (1869-1944), Nederlands hoogleraar Indische talen en volkenkunde 
 Tammo Jacob Bezemer (1905-1995), Nederlands econoom en hoogleraar 	
 Jan Willem Bezemer (1921-2000),  Nederlands historicus en hoogleraar
 Rogier van Schoonderwoerd den Bezemer (1977), Nederlands acteur